Ивановка () е селище от градски тип в южна Украйна, част от Одеска област. Основано е през 1793 година.

Население 
Населението на Ивановка според преброяването през 2001 г. е 3113 души.

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.:

Източници

Външни препратки 

Селища от градски тип в Одеска област
Селища в Березивски район